Chrząszcze z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae):

 pchełka burakowa (Chaetocnema concinna March)
 pchełka chmielowa (Psylliodes attenuata Koch.)
 pchełka chrzanowa (Phyllotreta armoraciae Koch.) 
 pchełka czarna (Phyllotreta atra F.)
 pchełka czarnonoga (Phyllotreta nigripes F.)
 pchełka dębówka, susówka dębowa (Haltica quercetorum Foudr.) 
 pchełka falistosmuga (Phyllotreta undulata Kutsch.)
 pchełka krzyżówka (Phyllotreta cruciferae Goeze)
 pchełka lnowa (Aphthona euphorbiae Schrk.) 
 pchełka rzepakowa (Psylliodes chrysocephala L.) 
 pchełka smużkowana (Phyllotreta nemorum L.)
 pchełka zbożowa (Phyllotreta vittula Redt.) 
 pchełka ziemniaczana (Psylliodes affinis Payk.) 
 pchełka źdźbłowa, podrywka źdźbłowa (Chaetocnema aridula Gyll.)
 pchełka źdźbłowa mniejsza (Chaetocnema hortensis Geoff.)